Bruce Irvin – personaggio della serie di videogiochi Tekken
Bruce Irvin – giocatore di football americano statunitense